Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll för damer 1991 spelades under perioden 9 september 1989-12 december 1990.

Resultat

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Kvartsfinal

Källor
 Resultat och länkar till matchfakta för samtliga matcher: 
 Slutställning i samtliga grupper: 
 Resultat samtliga matcher samt samtliga grupper: 

Samtliga resultat och grupper kontrollerade per den 14 juli 2022.

1989 i Europa
1990 i Europa
Europamästerskapet i fotboll för damer
Fotbollsåret 1989
Fotbollsåret 1990